Der Account-Manager (AM, ) ist der Anglizismus für einen Vertriebsmitarbeiter in einem Unternehmen.

Allgemeines 
Die Kontaktpflege zu Kunden und der Ausbau des Kundenstamms ist die essentielle Aufgabe eines Account-Managers. Die Breite der Aufgaben eines Account-Managers variieren abhängig von der Betriebsgröße und können in kleineren Unternehmen auch Aufgaben eines Verkaufsmitarbeiters beinhalten.

Häufig arbeiten Account-Manager auch in einem bestimmten Absatzbereich des Unternehmens. Ist ein Account-Manager ausschließlich für einen wichtigen Schlüsselkunden zuständig, spricht man auch von einem Key-Account-Manager.

Verantwortlichkeiten 
Die Verantwortlichkeit eines Account-Managers hängt von der Art des Unternehmens ab. Der Account-Manager stellt hauptsächlich ein Bindeglied zwischen dem Unternehmen und dem Kunden dar. Ziel ist es, vorhandene Beziehungen einer Firma zu deren Kunden zu pflegen, um die Geschäftsbeziehungen beizubehalten und bestenfalls auszubauen. Zusätzlich versucht der Account-Manager bei sogenannten Schlüsselkunden, die Lieferkette zu optimieren, Fehlerquellen zu dezimieren und dem Kunden eine gewisse Transparenz zu vermitteln.

Abhängig von der Größe der Firma können Account-Manager einen einzelnen Schlüsselkunden oder auch eine Vielzahl verschiedener Kunden betreuen. Ein Account-Manager kann auf nationaler oder auf globaler Ebene verantwortlich sein. Globale und nationale Account-Manager können in einer hierarchischen Struktur oder in einer Matrix-Struktur zusammenarbeiten.

Zuständigkeiten 
Account-Manager sind dafür zuständig, in enger Abstimmung mit den Kunden deren Anforderungen zu erarbeiten und zu klären, wie die Firma diese Anforderungen optimal erfüllen kann, um den Kunden an das Unternehmen zu binden. Account-Manager betreuen bestehende Kunden. Neben vertrieblichen Tätigkeiten umfasst die Funktion oft auch Projektmanagementaufgaben, beispielsweise bei der Umsetzung der Projekte.

Aufgaben 
Ein Account-Manager hat die Aufgabe, die bereits bestehende Beziehung zu einem Bestandskunden aufrecht zu halten. Ein weiterer Ausbau ist möglich, sofern der Geschäftszweig des Kunden dies zulässt. Unter anderem arbeitet er stetig an der Optimierung der Lieferkette, um Kosten zu minimieren, die Produktivität zu steigern und das Netzwerk, welches er auf globaler oder regionaler Ebene aufgebaut hat, zu pflegen und zu fördern.

Ein globaler Account-Manager ist ein Bindeglied zwischen dem Kunden und Unternehmen. Bewältigung von Problemen, Aufteilung von Arbeitsaufgaben und die Überprüfung des reibungslosen Ablaufs von Geschäften zählen zu den Haupttätigkeiten. Auch die Erstellung von Angeboten, deren Vorkalkulation, kaufmännische Vertragsabwicklung, Beratung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen können zu den Aufgaben zählen.

Anforderungen 
Berufserfahrungen in dieser Funktion gesammelt zu haben oder ein BWL-Studium sind von Vorteil. Fremdsprachenkenntnisse, Bereitschaft zu reisen und die Fähigkeit, mit Zurückweisungen umzugehen, sind empfehlenswerte Eigenschaften.

Eine gute Menschenkenntnis, um die Bedürfnisse eines Kunden zu erkennen, ist ebenfalls nützlich. Allgemein ist die generelle Kommunikationsfähigkeit mit dem Kunden essentiell, da es zu regelmäßigen Kundengesprächen kommen soll, um die Geschäftsbeziehungen zu pflegen und neue aufzubauen.

Einzelnachweise 

Berufliche Funktion
Customer-Relationship-Management
Personenbezeichnung (Handel)